Andrew Lewis peut désigner :
 général Andrew Lewis (1720-1781), officier du génie et héros de la guerre d'indépendance américaine ;
 Andrew Lewis (1970-2015), boxeur guyanien ;
 Andrew Lewis (1983-), paratriathlète anglais ;
 Andrew L. Lewis, Jr. (1931-2016), homme politique américain ;
 Andrew W. Lewis (né en 1943), historien américain, spécialiste de l'histoire du Moyen Âge.